Бильгях () — посёлок городского типа в административном подчинении Сабунчинского района города Баку, Азербайджан. Статус посёлка городского типа с 1937 года.

География 
Посёлок расположен на севере Апшеронского полуострова, на берегу Каспийского моря, в 18 км на северо-запад от посёлка Бакиханов — административного центра Сабунчинского района.

Климат 
Климат сухой субтропический, с тёплым сухим летом, и умеренной зимой. Средняя температура в августе составляет 25°С, а в январе 0—3°С; годовое количество осадков 200—300 мм. Основные ветра — северный (хазри) и южный (гилавар).

Этимология 
Существуют разные предположения о происхождении названия посёлка. Некоторые исследователи связывают название с персидским словом «пилягях» («пиля» — кокон, «гях» — слово, обозначающее место).

Экономика

Сельское хозяйство 
Бильгях с давних времён известен своими виноградными, инжировыми и гранатовыми садами.

В советские годы в посёлке имелся шафрановый совхоз.

Туризм 
Бильгях знаменит пляжами с мелким песком. В советские годы, в летний сезон в посёлке действовали пионерские лагеря.

В 2011 году в посёлке был построен отель «Bilgah Beach Hotel».

Транспорт 
В посёлке имелась электрическая железнодорожная станция.

Посёлок расположен в 7 км от железнодорожной станции Маштага.

Образование 
Во второй половине 1970-ых годов, в посёлке действовали восьмилетняя школа, школа рабочей молодёжи, школа-интернат, клуб, библиотека, детский сад и т.д.

Здравоохранение 
В 1976 году, в посёлке действовала детская кожно-венералогическая больница, туберкулёзный и кардиологический санатории, амбулатория.

По данным БСЭ в посёлке Бильгях действовал природный климатический курорт (лечебные средства — аэрогелиоталассотерапия и виноградолечение).

Население

Достопримечательности 
В посёлке есть наскальные изображения датируемые III тысячелетием до н. э., средневековый мавзолей «Пир Хафтахор», баня XIII—XIV вв., крепость, мечеть XIV в., каравансарай XVII в., средневековое кладбище и многие другие памятники.

Известные уроженцы 
 Тофик Кулиев — Азербайджанский композитор, кинокомпозитор, пианист, дирижёр. Народный артист Азербайджанской ССР.
 Абдулкерим Ализаде — Азербайджанский востоковед, академик АН Азербайджанской ССР.
 Мир Махмуд Кязимовский — Азербайджанский актёр театра и кино, театральный деятель, драматург, Заслуженный артист Азербайджанской ССР.
 Зейнал Джаббарзаде — Азербайджанский поэт XX века, публицист.
 Алигейдар Ибрагимов — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, гвардии майор РККА.
 Гюль Бала Алиев — советский, азербайджанский революционер и нефтяник.
  Агаверди Пашаев — дирижёр, Народный артист Азербайджана, профессор, кавалер Ордена “Слава”.
  Сахиб Пашазаде — тарист, Заслуженный артист Азербайджана, доцент, лауреат Международных Конкурсов, лауреат Медаль Прогресс
 Зейналов, Фаррух Мамеднаби оглы — государственный и политический деятель. Депутат Милли меджлиса Азербайджанской Республики . Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР двенадцатого созыва. Кандидат экономических наук. Министр материальных ресурсов Азербайджанской Республики.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Баку
Бильгя упоминается в книге Виктора Голявкина "Полосы на окнах" издательство "Детская литература" Ленинград 1971год, с.62